Пове́т:
 Повет — село в Болгарии.
 Повет — административно-территориальная единица в Великом княжестве Литовском и западных губерниях России до 1831 года.

См. также 
 Повят — административно-территориальная единица в Польше.
 Поветь — помещение в деревенском доме.